Прусово (Прусыно) — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Марьинская волость».

География 
Находится на северо-востоке региона, в северо-западной части района, в лесной местности, около д.Радонка, истока руч. Прусинка, вблизи озера Заслапское. Произрастает ель, берёза.

Уличная сеть не развита.

История 
Первое упоминание — 1498 г., как дер. Прусово Быстреевского погоста Шелонской пятины.

В октябре 1943 г. дер. Прусово была сожжена.

Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года деревня Прусово вошла в состав образованного муниципального образования Сиковицкая волость.

До апреля 2015 года деревня Прусово входила в Сиковицкую волость.

В соответствии с Законом Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ деревня Прусово, вместе с другими селениями упраздненной Сиковицкой волости, вошла в состав образованного муниципального образования «Марьинская волость».

Население

Инфраструктура 
В 1929-41 гг. — эстонский колхоз «Себер-Драугс» («Дружба народов»), в 1944-50 гг. — колхоз «Прусово», в 1950-61 гг. — бригада Прусово колхоза имени Сталина, в 1961-70 гг. — бригада Прусово колхоза имени Кирова, в 1970—1992 гг. — бригада Прусово совхоза «Первомайский». Молочнотоварная ферма Прусово: в колхозе имени Сталина (1959); в совхозе «Первомайский» (1979, 1982, 1987); в ТОО «Первомайское» (1993).

Почтовое отделение, обслуживающее д. Прусово, — 181114; расположено в бывшем волостном центре д. Сиковицы.

Транспорт 
Просёлочные дороги, одна из них к бывшему волостному центру д. Сиковицы.

Примечания

Ссылки 
 Прусово (Псковская область) на Викимапии

Литература 
Ефимов А. Н., Фёдоров А. И. Статистическо-географический словарь Струго-Красненского района Псковской области // Авт.-сост.: А. Н. Ефимов, А. И. Фёдоров. — Струги Красные, 2015. — 440 с.: ил. (с дополнениями). С.351.
Населённые пункты Струго-Красненского района